Крузейро () может означать:
 название нескольких бразильских футбольных клубов:
 футбольный клуб из Белу-Оризонти «Крузейро»;
 футбольный клуб из Порту-Алегри «Крузейро»;
 название нескольких денежных единиц Бразилии:
 крузейро в 1942—1967, 1970—1986 и 1990—1993 годах;
 новый крузейро в 1967—1970 годах;
 крузейро реал в 1993—1994 годах.

См. также 
 Крузейру (Сан-Паулу)